Dér, fagypont alá lehűlt tárgyakra lecsapódó párából keletkezett, apró jégkristályok formájában megjelenő csapadék
Dér (Mrázovce), település Szlovákiában a Sztropkói járásban
Dér, ókori mezopotámiai város
Dér, magyar black metal együttes